Aleix Espargaró Villà, né le  à Granollers, est un pilote motocycliste espagnol. Son petit frère, Pol Espargaró est aussi pilote de moto en MotoGP chez Repsol Honda Team. Depuis 2012, il est titulaire en MotoGP et pilote en 2022 chez Aprilia Racing.

Statistiques par années 

(Mise à jour après le Grand Prix moto de Catalogne 2022  )

* Saison en cours.

Par catégorie 
(Mise à jour après le Grand Prix moto de Catalogne 2022 )

Courses par année 

 Système d’attribution des points

Palmarès

Victoire en MotoGP : 1

Vie privée 
Aleix est marié avec Laura Montero, ils ont deux enfants, Mia et Max. Son frère cadet, Pol Espargaró, est aussi pilote de MotoGP.

Il a donné différentes fois son soutien à un referendum d'autodétermination catalan.

Références

Liens externes 

Pilote de moto catalan
Pilote MotoGP
Pilote Moto2
Naissance en juillet 1989
Naissance à Barcelone